Esistono più comuni francesi con questo nome

 Sainte-Cécile – Indre
 Sainte-Cécile – Manica
 Sainte-Cécile – Saona e Loira
 Sainte-Cécile – Vandea